Hegedüs Lajos
Hegedüs Lajos (1831–1883) jogtudós, az MTA levelező tagja
Hegedüs Lajos (1987) labdarúgó, kapus
Hegedűs Lajos
Hegedűs Lajos (1818–1860) színész, igazgató, drámaíró
Hegedűs Lajos (1879–1939) pedagógus, gyógypedagógus
Hegedűs Lajos (1908–1958) nyelvész
Hegedűs Lajos (1937) agrármérnök
Hegedűs Lajos (?) a hévízi Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház igazgatója 2007–2010 között